L'Albana di Romagna dolce è un vino prodotto nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna a cui nel 2011 è stato cambiato il nome per cui dovrà per il futuro essere commercializzato con l'etichetta Romagna Albana dolce rispettando il nuovo disciplinare.

I dati qui riportati vengono conservati ai fini storici.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'albana;
sapore: fruttato, dolce, armonico.

Vinificazione 
Sono consentite la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno; in tal caso i vini, al momento dell'esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.

Storia

Abbinamenti consigliati

Zona di produzione 
L'intero territorio amministrativo dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola, Bertinoro, Montiano, Roncofreddo, Longiano e parte del territorio amministrativo dei comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì della provincia di Forlì-Cesena.

L'intero territorio amministrativo dei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella e parte del territorio amministrativo dei comuni di Castel Bolognese e Faenza della provincia di Ravenna

L'intero territorio amministrativo dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice e parte del territorio amministrativo dei comuni di Imola e  Ozzano dell'Emilia della provincia di Bologna.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  8193,0
Bologna  (1991/92)  8967,45
Bologna  (1992/93)  6189,42
Forlì  (1990/91)  7545,99
Forlì  (1991/92)  7100,96
Forlì  (1992/93)  8278,41
Ravenna  (1990/91)  10351,96
Ravenna  (1991/92)  13325,44
Ravenna  (1992/93)  7506,43

Note 

Vini della provincia di Forlì-Cesena
Vini della provincia di Ravenna
Vini della città metropolitana di Bologna
Vini prodotti con uva Albana